Toaleta může být:

původně lněná pokrývka stolku k odkládání šperků a líčidel
označení dámského pokojového stolku se zrcadlem a skříňkou k uložení toaletních potřeb
místnost sloužící k oblékání a úpravě zevnějšku
dámské společenské šaty, večerní róba
úprava zevnějšku (mytí, česání, oblékání)
WC, záchod

Externí odkazy